El Torneig de Chennai 2017, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2017, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 de gener del 2017 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017